Тре́тий Алту́фьевский путепрово́д — путепровод, который является составной частью Алтуфьевского шоссе Северо-Восточного административного округа Москвы. Соединяет Высоковольтный проезд, Путевой проезд, Инженерную улицу и Бибиревскую улицы в московском районе Алтуфьевский.

Расположение 
Проходит над Медведковской грузовой веткой Московской железной дороги.

История 
Был открыт в 1977 году на месте существовавшего до того охраняемого автомобильного переезда через Медведковскую грузовую ветку Московской железной дороги при реконструкции Алтуфьевского шоссе.

Сооружён на Алтуфьевском шоссе организацией «Мостопоезд № 426» (сейчас — МТФ «Мостоотряд № 114») по планам инженера С. И. Хейнмана и архитектора К. П. Савельева.

Название первоначально получил «Медведковский», — по ближайшей (тогда, поскольку Бибирево была открыта только 31 декабря 1992 года) станции метро Медведково. Территориально, на момент открытия, это был район Лианозово.

Реконструкция 
В 2008 году проходила реконструкция путепровода.

Характеристики 
 Длина: 88,6 м
 Ширина: 35 м
 Тип: однопролётный
 Назначение: автомобильно-пешеходный

Транспорт 
По путепроводу проходила линия московского троллейбуса (маршрут № 73).

Автобусная остановка названа по названию путепровода: «3-й Алтуфьевский путепровод». Пассажиров с этого павильона забирают автобусы маршрутов: № 53, № 278, № 353, № 571, № 637.

Ближайшая станция метро — Бибирево.

Ближайшие железнодорожные станции (Савёловского направления и МЦД-1) — Бескудниково и Дегунино (относительно северного и южного концов путепровода соответственно).

Дублёры Алтуфьевского шоссе имеют развороты под Третьим Алтуфьевским путепроводом с обеих сторон от Медведковской ветки.

Дополнительные сведения 
В праздничные дни мачты освещения на проезжей части путепровода украшаются трёхцветными (красно-сине-зелёными) гирляндами.

См. также 
 Пруд Алтуфьевского района
 Первый Алтуфьевский путепровод
 Второй Алтуфьевский путепровод
 Московские путепроводы

Примечания

Ссылки 
 3-й Алтуфьевский путепровод // Алтуфьевский район, Москва // 55,874828° 37,58617°
 Медведковский путепровод // В современной редакции — 3-й Алтуфьевский путепровод.
 «Непосредственно Медведковский путепровод». Оригинальное фото.
 3-* Алтуфьевский путепровод Москва.
 3-й-Алтуфьевский-путепровод.

Путепроводы Москвы